Геммула может означать:
 Геммула — стадия развития губок.
 Геммула —  гипотетическая частица наследственности.